Retama amarilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Retama sphaerocarpa.
El nombre común de la planta Cytisus scoparius.
El nombre común de la planta '''''Spartium junceum.